Claude Guilhem est un journaliste et présentateur de radio et de télévision français né en 1946 à Toulouse (Haute-Garonne, France).

Biographie 
Claude Guilhem est journaliste et chroniqueur de radio depuis 1967 à la rédaction de Toulouse-Pyrénées (prononcé : [ Toulouz' Pyréné ]), station régionale de l'Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF). Créée en 1924 cette chaine émettait avec une puissance de 150 kW sur la fréquence de  (MF) (on disait autrefois OM : Ondes Moyennes), ainsi que sur 87,9 et 94,5 MHz (FM).

Le , Claude Guilhem couvre ainsi pour la radio le premier vol du prototype Concorde 001, supersonique de transport franco-britannique assemblé à Toulouse, le reportage télévisé étant réalisé par Jean-Paul Terray. Il relatera ensuite l'inhumation de la dépouille de Didier Daurat en bout de piste de l'aérodrome de Montaudran, ancien terrain de la Postale comme la nomma Antoine de Saint-Exupéry et dont Daurat fut le « patron ». Chargé pendant trois ans de la rubrique faits-divers et de l'actualité judiciaire, il présente également le journal télévisé.
 
La nouvelle société France Région 3 (FR3), à laquelle revient l'administration des programmes régionaux après le démantèlement de l'ORTF en 1974 (Gouvernement de Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing étant président de la République), l'intègre avec le même statut en qualité de journaliste niveau 3 et présentateur. 

De 1975 à 1983, Claude Guilhem suit l'actualité cinématographique en produisant le magazine télévisé 3+7 (FR3 Toulouse  Art), cette troisième chaine ayant alors dans son cahier des charges la promotion du Cinéma. Dans le même temps, la direction régionale lui confie la responsabilité du planning de la rédaction ainsi que la présentation quotidienne à la radio des émissions du matin Midi-Pyrénées Première et de la mi-journée Midi-Pyrénées-Actualité Magazine. Il collabore à la rubrique sociale produite et présentée par Andrée Géant Au service de la vie.   

Claude Guilhem met en ondes entre 1979 et 1983 Souvenance, un rendez-vous radiophonique hebdomadaire faisant appel, par exemple, à la mémoire des derniers témoins d'évènements majeurs tels l'aventure de l'Aéropostale  ou la restauration de l'ensemble conventuel des Jacobins avec son conservateur Maurice Prin.

Nommé de 1984 à 1997 rédacteur en chef il est également coordinateur adjoint de l'édition de proximité Quercy-Rouergue Actualité dans la nouvelle société  France 3 Sud (créée en1992). 
En 1997 Claude Guilhem redevient reporter jusqu'en 2003 année où il doit interrompre toute activité pour raisons de santé.

Notes et références

Liens externes 
 Recherche  d'enregistrements  vidéos et  audios correspondants à  Claude Guilhem  sur le site de l'INA.  
 http://www.100-ans-de-radio.com

Journaliste français du XXe siècle
Rédacteur en chef
Personnalité de l'ORTF
Personnalité masculine française de la radio
Collaborateur de Toulouse-Pyrénées
Chroniqueur à la radio
Metteur en ondes
Spécialiste judiciaire à la radio
Reporter-enquêteur à la radio
Naissance à Toulouse
Naissance en 1946
Journaliste d'investigation français